

Населені пункти та їхні частини
 Сребрна-Ґура — село в гміні Стошовіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Сребрна-Ґура — село в гміні Вапно Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Сребрна-Ґура — частина міста Кросно-Оджанське в Кросненському повіті Любуського воєводства

Примітки